Louis Maurin peut désigner :

 Louis Maurin (1854-1925), homme politique français ;
 Louis Maurin (1869-1956), homme politique français ;
 Louis Maurin (1935-), archéologue et historien français ;
 Louis Maurin, (1966-), directeur de l'Observatoire des inégalités.